Haefliger oder Häfliger ist der Familienname folgender Personen:

 André Haefliger (1929–2023), Schweizer Mathematiker
 Andreas Häfliger (* 1962), Bruder von Michael Haefliger, Schweizer Pianist
 Arthur Haefliger (1919–2011), Schweizer Jurist
 Ernst Haefliger (1919–2007), Schweizer Tenor
 Josef Anton Häfliger (1873–1954), Schweizer Pharmaziehistoriker
 Josef Fischer-Häfliger (1870–1917), Schweizer Landwirt und Altertumsforscher
 Jost Bernhard Häfliger (1759–1837), Schweizer Pfarrer und Volkslieddichter
 Leopold Haefliger (1929–1989), Schweizer Kunstmaler, Bühnenbildner und Maskenkünstler
 Louis Häfliger (1904–1993), Schweizer Bankangestellter und „Retter von Mauthausen“
 Melanie Häfliger (* 1982), Schweizer Eishockeyspielerin
 Michael Haefliger (* 1961), Intendant des Lucerne Festivals
 Nahuel Häfliger (* 1987), schweizerisch-argentinischer Schauspieler
 Oskar Häfliger (* 1923), Schweizer Zehnkämpfer und Diskuswerfer
 Othmar Häfliger (* 1963), Schweizer Radrennfahrer

 René Häfliger (* 1969), Schweizer Sportreporter und Politiker (LDP)